...Maravilhosa
 Maravilhosa (EP)

Desambiguação